La Divizia A 1935-1936 è stata la 24ª edizione del campionato di calcio rumeno, disputato tra il settembre 1935 e il luglio 1936 e si concluse con la vittoria finale del Ripensia Timișoara, al suo terzo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Ștefan Barbu (CFR București), con 23 reti.

Formula 
Le stesse dodici squadre dell'anno precedente si affrontarono in incontri di andata e ritorno per un totale di 22 partite. L'ultima classificata incontrò la vincente del girone play-off della Divizia B 1935-1936 per determinare la squadra che l'anno successivo avrebbe giocato nel massimo campionato.

Il România Cluj cambiò nome in Victoria Cluj.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Romania
      Ammessa ai play-out

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Playout 
La doppia sfida tra Universitatea Cluj, ultima classificata e ILSA Timișoara, vincente del girone dei play-off della Divizia B 1935-1936 si giocò il 19 e il 26 luglio 1936. La vincente avrebbe partecipato alla massima divisione del campionato nell'annata successiva.

Verdetti 
 Ripensia Timișoara Campione di Romania 1935-36.

Voci correlate 
 Cupa României 1935-1936

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1935
Calcio nel 1936
Liga I